CID puede hacer referencia a las siguientes entradas:

 En medicina, un síndrome multiorgánico, la coagulación intravascular diseminada o C.I.D.
 Centro Insular de Deportes, Gran Canaria.
 Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.
 Criminal Investigation Department (CID), central de las fuerzas policiales territoriales del Reino Unido.